Бре́шиа (также Брешия; , ) — провинция в Италии, в регионе Ломбардия.

География 
Провинция Брешиа граничит с провинцией Сондрио на севере и северо-западе, с провинцией Бергамо на западе, с провинцией Кремона на юге и юго-западе, с провинцией Мантуя на юге, и с провинциями Верона и Тренто на востоке.

В провинции находятся три больших озера: Гарда (), Изео () и Идро (). Имеется несколько водохранилищ: Авиоло, Вальвестино, Вакка. На севере провинции расположена часть горного хребта Адамелло-Презанелла. Также в провинции Брешиа находятся долины Камоника, Тромпия и Саббия.

Важнейшие города: Брешиа, Дезенцано-дель-Гарда, Монтикьяри, Лумедзане, Палаццоло-суль-Ольо, Ровато, Кьяри, Геди, Манербио, Ордзинуови, Сало́, Сирмионе, Изео.

Транспорт 
Через провинцию проходят автострады A4 Турин — Триест, A21 Турин — Брешиа и A35 Брешиа — Милан, а также дороги государственного значения SS39, SS42 и SS45bis. В городе Монтикьяри расположен аэропорт Брешиа — Монтикьяри. Через провинцию проходят железные дороги Милан — Венеция и Брешиа — Изео — Эдоло. Основной железнодорожный узел — станция Брешиа. До 1950-х годов в Брешиа действовала городская и междугородняя трамвайная сеть, потом выведенная из строя. В 2004 году начато строительство метрополитена Брешиа, первая линия которого () была открыта в 2013 году.

Список коммун провинции Брешиа 
В состав провинции Брешия входят следующие 205 коммун:

 Адро
 Аккуафредда
 Альфьянелло
 Анголо Терме
 Анфо
 Аньозине
 Артонье
 Аццано Мелла
 Баголино
 Баньоло Мелла
 Барбарига
 Барге
 Бассано Брешано
 Бедиццоле
 Берлинго
 Берцо-Демо
 Берцо Инфериоре
 Бионе
 Бовеньо
 Бовеццо
 Борго Сан Джакомо
 Боргосатолло
 Борно
 Боттичино
 Брандико
 Браоне
 Брено
 Брешиа
 Брионе
 Бьенно
 Валлио Терме
 Вальвестино
 Веролавеккья
 Веролануова
 Вестоне
 Вецца д’Ольо
 Визано
 Вилла Карчина
 Виллакьяра
 Виллануова суль Клизи
 Вионе
 Вобарно
 Гавардо
 Гамбара
 Гардоне Валь Тромпия
 Гардоне Ривьера
 Гарньяно
 Геди
 Готтоленго
 Гуссаго
 Дарфо Боарио Терме
 Дезенцано дель Гарда
 Делло
 Джанико
 Дзоне
 Идро
 Изео
 Изорелла
 Инкудине
 Ирма
 Каино
 Кальваджезе делла Ривьера
 Кальвизано
 Кальчинато
 Капо ди Понте
 Каповалле
 Каприано дель Колле
 Каприоло
 Карпенедоло
 Кастель Мелла
 Кастельковати
 Кастенедоло
 Кастеньято
 Касто
 Кастредзато
 Каццаго Сан Мартино
 Квинцано д’Ольо
 Коккальо
 Коллебеато
 Коллио
 Колонье
 Комеццано Чиццаго
 Кончезьо
 Корте Франка
 Кортено Гольджи
 Корцано
 Кьяри
 Лавеноне
 Лено
 Лимоне суль Гарда
 Лограто
 Лодрино
 Лозине
 Лонато дель Гарда
 Лонгена
 Лоцио
 Лумедзане
 Магаза
 Мадзано
 Майрано
 Маклодио
 Маленьо
 Малонно
 Манерба дель Гарда
 Манербио
 Маркено
 Марментино
 Мароне
 Мильцано
 Монига дель Гарда
 Монно
 Монте-Изола
 Монтикьяри
 Монтироне
 Монтичелли-Брузати
 Мура
 Мусколине
 Наве
 Нуволенто
 Нуволера
 Ньярдо
 Одоло
 Оме
 Оно-Сан-Пьетро
 Ордзивекки
 Ордзинуови
 Оспиталетто
 Оссимо
 Оффлага
 Павоне дель Мелла
 аденге суль Гарда
 Падерно-Франчакорта
 Паиско-Ловено
 Пайтоне
 Палаццоло суль Ольо
 Паратико
 Паспардо
 Пассирано
 Пертика-Альта
 Пертика-Басса
 Пеццаце
 Пизонье
 Полавено
 Польпенацце дель Гарда
 Помпьяно
 Понкарале
 Понте ди Леньо
 Понтевико
 Понтольо
 Поццоленго
 Пральбоино
 Превалле
 Презелье
 Провальо Валь Саббия
 Провальо д’Изео
 Пуэньяго суль Гарда
 Пьян-Камуно
 Пьянконьо
 Редзато
 Ремеделло
 Ровато
 Роденго-Саяно
 Роккафранка
 Ронкаделле
 Роэ-Вольчано
 Рудьяно
 Саббьо Кьезе
 Савьоре дель Адамелло
 Сале-Маразино
 Сало
 Сан Джервазио Брешано
 Сан Дзено Навильо
 Сан Паоло
 Сан Феличе дель Бенако
 Сареццо
 Селлеро
 Сенига
 Серле
 Сирмионе
 Сонико
 Сояно дель Лаго
 Сульцано
 Таверноле суль Мелла
 Тему
 Тиньяле
 Торболе-Казалья
 Тосколано-Мадерно
 Травальято
 Тревизо Брешано
 Тремозине
 Тренцано
 Ураго д’Ольо
 Флеро
 Фьессе
 Чево
 Чедеголо
 Челлатика
 Червено
 Чето
 Чивидате Камуно
 Чиголе
 Чимберго
 Эдоло
 Эзине
 Эрбуско

Примечания